Bill Steer – chitarrista e cantante britannico
 Irene Steer – nuotatrice britannica
 Jed Steer – calciatore inglese